Davis County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Davis County (Iowa)
Davis County (Utah)
Jeff Davis County (Georgia)
Jeff Davis County (Texas)